Molekulska formula -{C8H18O2}- se može odnositi na:

 Di-tert-butil peroksid
 Etoheksadiol
 Oktan-1,2-diol
 Oktan-1,8-diol